3+2 може стосуватися:

 Три плюс два — комедія 1963 року режисера Генріха Оганісяна за п'єсою Сергія Михалкова.
 3+2 (гурт) — білоруська поп-група (виступала на «Євробаченні 2010» від Білорусі)